Maraton
Maratonci trče počasni krug
Maratonci (dokumentarni film)